Gorgija v pomenih:
 Gorgija iz Leontine - starogrški sofist, retorik  (nekje od 483 do 375 pr. n. št.)
 Gorgija (dialog) - Platonov dialog o govorništvu 
 Gorgija (general) - selevkidski general